Grozăvești este un cartier situat în Sectorul 6, în partea de vest a Bucureștiului, care cuprinde Șoseaua Grozăvești și Bulevardul Doina Cornea. Se învecinează la est cu cartierul Cotroceni, la vest cu cartierul Regie, la nord cu Pasajul Basarab și la sud cu cartierul Militari și cu Bulevardul Geniului.

Cartiere din București
Sector 6